Claire Howell est un personnage de la série télévisée Oz incarné par Kristin Rohde.

Biographie 
Gardienne de prison débarquant dans le premier épisode de la troisième saison, elle sort avec Tim McManus, directeur de Emerald City, avant que ce dernier ne décide d'arrêter la relation.

Au fil des épisodes, Howell montre son vrai visage, celui d'une femme vicieuse et jalouse, allant même provoquer McManus et même de porter plainte pour harcèlement sexuel contre ce dernier. De plus, elle se montre extrêmement violente avec les détenus et couche avec certains d'entre eux comme Ryan O'Reilly.

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction féminin
Personnage de fiction créé en 1999